Повіт Футаба
Футаба (Фукусіма)